Cœurs en vacances est un roman d'André Dahl, publié en 1928 aux éditions de la Nouvelle Revue critique, dans la collection « Les Maîtres du roman ».

Le roman emprunte largement la forme épistolaire (pour les 2/3 environ). Il met en scène un avocat, Paul Baréty, marié mais régulièrement infidèle, et qui ne peut se résoudre ni à rompre avec sa femme Hélène, ni avec sa maîtresse Rolande Kérimel. A force d'intrigues, il réussira à les convaincre toutes deux d'accepter un ménage à trois. 

Le roman est précédé d'un Dialogue chez l'éditeur, dans lequel André Dahl explique qu'il a cherché à se renouveler avec un roman d'amour, ce que son auditeur incrédule reçoit comme une nouvelle plaisanterie de l'auteur.

Écrit dans une veine d'une gaieté un peu mélancolique, l'ouvrage contraste avec les œuvres plus légères d'André Dahl. On y retrouve néanmoins certaines constantes, comme son pacifisme, son antiparlementarisme, son mépris pour les Anglo-Saxons et ce qu'il considère comme un envahissement de leur part après la Première Guerre mondiale.

Citations

Phallocratie 
Les propos ci-dessous doivent être recadrés dans le contexte de l'époque et ne constituent pas un thème récurrent chez André Dahl. Ils n'en sont pas moins une démonstration du peu de considération apporté à l'époque à l'égalité des sexes par certains auteurs. Voici ce qu'il fait dire à Paul Baréty lorsque la possibilité que sa femme prenne un amant est évoquée : 

Roman français paru en 1928